Елизавета Елисеева:
 Елисеева, Елизавета Александровна (1870—1917) — правнучка родоначальника династии — Петра Алексеевича Касаткина.
 Елисеева, Елизавета Григорьевна (1829—1849) — дочь сына основателя династии Елисеевых — Григория Петровича Елисеева